Ivan Knežević oder Ivan Knezevic ist der Name folgender Personen:

* Ivan Knežević (Fußballspieler, 1986) (* 1986), montenegrinischer Fußballspieler
 Ivan Knežević (Fußballspieler, 1993) (* 1993), kroatisch-deutscher Fußballspieler